Anna Lee (1913–2004) – brytyjska aktorka
 Anna Lee (ur. 1995) – amerykańska skrzypaczka pochodzenia koreańskiego

 Anna Lee – brytyjski serial telewizyjny